Les Mousquetaires de la reine, opéra de Fromental Halévy (1846) ; 
 Les Mousquetaires de la reine, film français de Georges Méliès (1903) ;
 Les Mousquetaires de la reine, film (1950).